Velau bezeichnet

 Velau (Hehlrath), 1950 abgebaggerter Ortsteil von Hehlrath bei Eschweiler
 Velau (Stolberg), 1935 von Eschweiler nach Stolberg ausgemeindeter Stadtteil und die dort im 19. Jahrhundert im gleichnamigen Kupferhof betriebene Zinkhütte Velau
 einen Schacht der Zeche Wiesche aus dem 19. Jahrhundert in Mülheim an der Ruhr

Siehe auch:
 Wehlau